A 649-es jelzésű regionális autóbusz Dömsöd, Kossuth Lajos utca 136. és Dömsöd, Vasútállomás vagy Apaj, ÁG. központ között közlekedik. Két-két menet Apaj érintése nélkül, csak Dömsödön jár. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei 

|-
!colspan=2|
!Megállóhely
!colspan=2|
!Átszállási kapcsolatok
|-
|colspan=2|0||Dömsöd, Kossuth Lajos utca 136.végállomás||19||16
|align=left|
|-
|colspan=2|1||Dömsöd, Pósa Lajos utca||18||15
|align=left|
|-
|colspan=2|2||Dömsöd, vasútállomás elágazás||17||14
|align=left|
|-
|colspan=2|3||Dömsöd, Vasút utca||16||13
|align=left|
|-
|colspan=2|4||Dömsöd, Nyár utca||15||12
|align=left|
|-
|colspan=2|6||Dömsöd, TÜZÉP telep||13||10
|align=left|
|-
|colspan=2|13||Dömsöd, Balogh tanya||6||3
|align=left|
|-
|colspan=2|15||Dömsöd, vasútállomás bejárati út||4||1
|align=left|
|-
|colspan=2|16||Dömsöd, Vasútállomásvonalközi végállomás||3||0
|align=left|
|-
|∫||∫||Apaj, kunszentmiklósi útelágazás||1||∫
|align=left|
|-
|19||∫||Apaj, ÁG. központvégállomás||0||∫
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Dömsöd autóbuszvonalai
Apaj autóbuszvonalai